Il singolare  del Tail Savannah Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michael Russell ha battuto in finale Alex Kuznetsov 6–4, 7–6(6).

Teste di serie

  Kevin Kim (semifinali)
  Vince Spadea (primo turno)
  John Isner (quarti di finale)
  Jesse Levine (semifinali)

 Donald Young (primo turno)
 Carsten Ball (secondo turno)
 Éric Prodon (primo turno)
 Mariano Puerta (ritiro)
 Scoville Jenkins (primo turno, retired)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tail Savannah Challenger 2009